Luis Díaz (ciclista)
 Luis Díaz (futebolista)
 Luis Díaz (piloto)

Desambiguação